Duraznillo es el nombre común usado en botánica para designar a:

Plantas de Europa
 Ceballosia fruticosa (Islas Canarias), también llamado duraznillo canario
 Polygonum persicaria (España y Eurasia), también llamado duraznillo común
 Viburnum tinus (España), también llamado durillo

Plantas de América
 Abatia parviflora (Colombia), también llamado chirlobirlo
 Cestrum parqui (Chile), también llamado duraznillo negro 
 Colliguaja integerrima (Argentina y Chile), también llamado coliguay
 Ruprechtia apetala (Argentina y Bolivia), también llamado viraró colorado
 Ruprechtia triflora (Argentina, Paraguay y Bolivia), también llamado viraró colorado